André Gervais (né en 1933) est un juge québécois.
 André Gervais (né en 1947) est un poète et essayiste québécois.
 André Gervais (1950-2017) est un syndicaliste et un homme politique de l'agglomération dijonnaise.